Slave to the Rhythm – piosenka Michaela Jacksona
 Slave to the Rhythm – piosenka i singel Grace Jones
 Slave to the Rhythm – album Grace Jones
 Slave to the Rhythm – książka Liz Jones, biografia Prince’a